Get Your Man – cortometraggio del 1920 diretto da George Holt
Get Your Man – film del 1921 diretto da George W. Hill, William K. Howard
Get Your Man – cortometraggio del 1923 diretto da George Jeske
Get Your Man – film del 1927 diretto da Dorothy Arzner
Get Your Man – film del 1934 diretto da George King